El Escorial, município espanhol da província de Madrid;
San Lorenzo de El Escorial, município espanhol vizinho do anterior;
Mosteiro e Sítio do Escorial, grande complexo com palácio, mosteiro, museu e biblioteca construído em San Lorenzo de El Escorial.

Desambiguações de topônimos